

Gastronomia 
 Patacón: piatto tipico di diversi paesi dell'America Latina.

Economia 
 Patacón: (nome ufficiale: Letra de Tesorería para Cancelación de Obligaciones de la Provincia de Buenos Aires) è stata una valuta complementare argentina emessa nel 2001.
Patacón: nome di varie monete dell'America Latina.

Pagine correlate 
Patacca: nome di varie monete, di cui il citato Pataón è una variante.
Pataca di Macao: nome di una valuta di Macao.
Pataca maltese (o patacca maltese): nome di una valuta di Malta in uso nel XVI – XVII secolo.